Parkville puede referirse a los siguientes lugares:

Parkville (Nueva Gales del Sur), localidad ubicada en el estado de Nueva Gales del Sur.
Parkville (Victoria), localidad ubicada en el norte de Melbourne, en el estado de Victoria.

Parkville (Maryland),  lugar designado por el censo ubicado en el condado de Baltimore, estado de Maryland.
Parkville (Misuri), ciudad ubicada en el condado de Platte, estado de Misuri.
Parkville (Pensilvania), lugar designado por el censo ubicado en el condado de York, estado de Pensilvania.
Municipio de Parkville (Carolina del Norte), municipio ubicado en el condado de Perquimans, estado de Carolina del Norte.